Das Damendoppel der Wimbledon Championships 2004 war ein Tenniswettbewerb in London.

Titelverteidigerinnen waren Kim Clijsters und Ai Sugiyama. Das Finale bestritten Cara Black und Rennae Stubbs gegen Liezel Huber und Ai Sugiyama, das Black und Stubbs in zwei Sätzen gewannen.

Qualifikation 
Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze für das Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Damendoppel
2004